Niagara steht für:
 Niagara River, ein Fluss in Nordamerika
 Niagarafälle, Wasserfälle des Niagara River
 Niagara-Eisfälle, Gletscherbrüche zwischen Evans-Firnfeld und Mariner-Gletschers in der Antarktis
 Cascade Niagara, ein Wasserfall auf La Réunion
 Niagara-Schichtstufe, eine geologischen Formation
 Niagara-Halbinsel, einer Region zwischen Ontario- und Eriesee
 Niagara, St. Catharines and Toronto Railway, eine Eisenbahngesellschaft
 Niagara (Lokomotive), Typ der NYC-Klasse S-1 einer amerikanischen Dampflokomotive der Achsfolge 2'D2' der New York Central Railroad
 Niagara (französische Band), eine französische Pop-Band, 
 Niagara (Fusion-Band), eine multinationalen Fusion-Band, 
 Niagara (Film), ein Spielfilm aus dem Jahr 1953 mit Marilyn Monroe
 Niagara (Spiel), ein Spiel aus dem Jahr 2005,
 Niagara (Rebsorte), eine Rebsorte
 Niagara, Codename für die „UltraSPARC T1“ von Sun Microsystems, siehe SPARC-Architektur

Schiffe:
 USS Niagara (1855), amerikanisches Kriegsschiff, welches 1858 mit der HMS Agamemnon das erste Überseekabel von Irland nach Neufundland verlegte
 Niagara (Schiff) (1856 gesunken)
 RMS Niagara, 1940 gesunken

Orte:
 Niagara (Neuseeland)
 Niagara (New York)
 Niagara (North Dakota), im Grand Forks County
 Niagara (Wisconsin), im Marinette County
 Niagara (Town), Town(ship) im Marinette County, Wisconsin
 Niagara Falls (New York)
 Niagara Falls (Ontario)
 Niagara-on-the-Lake, Ontario
 Fort Niagara
 Niagara County
 Regional Municipality of Niagara, Regionalgemeinde von Ontario

Fahrzeughersteller oder -marken:
 La Salle-Niagara Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilherstellermit dem Markennamen La Salle-Niagara
 Niagara Automobile Company (1901), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Niagara (1901–1902)
 Niagara Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Niagara (1902)
 Wilson Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Niagara (1903–1905)
 Niagara Motors Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Niagara (1913)
 Niagara Automobile Company (1915), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Niagara (1915–1916)